Darry Cowl – attore e musicista francese
 George Cowl – attore e regista inglese
 Jane Cowl – attrice, commediografa e sceneggiatrice statunitense